Eddo kan verwijzen naar:

Personen 
 Eddo, bisschop en regent van Straatsburg
 Eddo Rosenthal, journalist
 Edwin Ouwehand, radio-dj die onder de pseudoniem Eddo werkte.

Plant 
 taro (Colocasia esculenta), plant uit de aronskelkfamilie

Taalkunde 
 eddo, het Oudhoogduitse woord voor of in bijvoorbeeld het Hildebrandslied